Tubores peut désigner :

Toponymes

Tubores : l'une des onze municipalités de l'État de Nueva Esparta ;
 Capitale Tubores : l'une des deux divisions territoriales et statistiques et l'unique paroisse civile de la municipalités de Tubores dans l'État de Nueva Esparta.

Homonymie de toponyme